Деланси-стрит:

 Деланси-стрит — улица в нижнем Ист-Сайде в боро Манхэттен, Нью-Йорк.
 Деланси-стрит / Эссекс-стрит — пересадочный узел Нью-Йоркского метрополитена.